F24 steht für:
 HMS Maori (F24), ein Zerstörer der Tribal-Klasse gehörender der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg
 ein Flugzeugmodell, siehe Junkers F 24
 ein in der Schweiz übliches Plakatformat 2560 × 2685 mm, siehe Plakat Schweiz
 die Fährlinie F24 (Spreewiesen – Rahnsdorf) (Ruderfähre), siehe Fährverkehr in Berlin

F24